En mathématiques, un ordinal successeur est, de manière intuitive, le nombre ordinal qui « suit » immédiatement un autre ordinal.
Un successeur au trône est une personne destinée à accéder au titre de monarque, à l'instar du Prince Charles pour l'ordre de succession pour le trône britannique. 
Dans l'Église catholique romaine « successeur de Pierre » est un titre du Pape que ne reconnaissent pas les autres christianismes.  
Kickboxer 2 : Le Successeur est un film réalisé par Albert Pyun et sorti en 1991.
Pour le philosophe français spécialiste de l'intelligence artificielle Jean-Michel Truong, le Successeur est "cette forme de vie nouvelle susceptible de prendre la suite de l'Homme comme habitacle de la conscience" (Jean-Michel Truong, Totalement inhumaine, Les Empêcheurs de penser en rond, Paris 2001, page 49). Il en a fait le principal personnage d'un roman ayant pour thème le transfert de la conscience de l'Homme à son successeur minéral (Jean-Michel Truong, Le Successeur de pierre, Denoël, Paris 1999).